Robillarda är ett släkte av svampar. Robillarda ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Robillarda